Бластокладиевые () — порядок грибов, принадлежащий монотипному классу  монотипного отдела . К бластокладиевым относят 5 семейств, 14 родов и 179 видов.

Ранее бластокладиевых относили к хитридиомицетам, в 2006 году, по результатам молекулярно-филогенетического анализа, их выделили в самостоятельный отдел.

Экология 
Это зооспоровые грибы, которые встречаются в почве и в пресной воде. В основном являются сапротрофами, развиваясь на разлагающейся живой материи.

Систематика 
 Семейство :
 
 
 
 
 
 Семейство :
 
 
 
 Семейство :
 
 
 Семейство :
 
 Семейство :
 
 Род, не отнесённый к семействам:

Примечания

Литература 
 
 

 
 
  (как "Blasocladiineae")

Ссылки 
 

Порядки грибов